East View bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East View (Pennsylvania)
 East View (South Carolina)
 East View (Tennessee)
 East View (Texas)
 East View (West Virginia)